Капелюх — головний убір
 Капелюх — село в Україні, Львівська область, Львівський район
 Капелюх — характерна скеля на північному схилі Бабуган-яйли, Крим
 «Капелюх» — видавництво